Mužská čtyřhra China Open 2019 probíhala v první polovině října 2019. Do deblové soutěže pekingského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic.

Vítězem se stal nenasazený chorvatsko-slovenský pár Ivan Dodig a Filip Polášek, který ve finále zdolal polsko-brazilské turnajové dvojky obhajující trofej Łukasze Kubota s Marcelem Melem po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. Ve druhé sadě otočili nepříznivý poměr ze stavu her 2–5 a odvrátili setbol. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali druhou společnou trofej. Jako pár odehráli sedmý turnaj a po skončení jejich celková zápasová bilance činila 18–5. Dodig vybojoval patnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro 34letého Poláška to bylo čtrnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (čtvrtfinále)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (finále)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (1. kolo)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

China Open 2019